Билгорай:

 Билгорай — город в Польше, в Люблинском воеводстве, центр Билгорайского повята.
 Билгорай — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Билгорайский повят, Люблинское воеводство.